Josep Guardiola i Grau (l'Aleixar, 1831 - París, 1901), comerciant català
 Josep Guardiola i Bonet (Barcelona, 1869-1950), pintor i ceramista gracienc 
 Josep Guardiola Díaz de Rada (Barcelona, 1930 - 2012) cantant, saxofonista i violinista català
 Josep Guardiola i Sala (Santpedor, Bages, 1971), futbolista i entrenador de futbol català